Kobiety
 Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet – turniej organizowany od 1957.
 Mistrzostwa świata B w piłce ręcznej kobiet – turniej organizowany w latach 1977–1992, służący jako kwalifikacja do mistrzostw świata.
 Mistrzostwa świata C w piłce ręcznej kobiet – turniej organizowany w latach 1986–1991, służący jako kwalifikacja do mistrzostw świata B.
 Mistrzostwa świata U-20 w piłce ręcznej kobiet – turniej organizowany od 1977.
 Mistrzostwa świata U-18 w piłce ręcznej kobiet – turniej organizowany od 2006.

 Mężczyźni
 Mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn – turniej organizowany od 1938.
 Mistrzostwa świata B w piłce ręcznej mężczyzn – turniej organizowany w latach 1977–1992, służący jako kwalifikacja do mistrzostw świata.
 Mistrzostwa świata C w piłce ręcznej mężczyzn – turniej organizowany w latach 1976–1990, służący jako kwalifikacja do mistrzostw świata B.
 Mistrzostwa świata U-21 w piłce ręcznej mężczyzn – turniej organizowany od 1977.
 Mistrzostwa świata U-19 w piłce ręcznej mężczyzn – turniej organizowany od 2005.

 Zobacz też
 Mistrzostwa świata w plażowej piłce ręcznej – turniej dla kobiet i mężczyzn organizowany od 2004.
 Akademickie mistrzostwa świata w piłce ręcznej – turniej organizowany od 1963 (mężczyźni) i 1994 (kobiety).